Головинское — название населённых пунктов в России:

 Головинское — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Головинское — село в Аларском районе Иркутской области.
 Головинское — деревня в Сусанинском районе Костромской области, Северное сельское поселение.
 Головинское — село в Сусанинском районе Костромской области, Сокиринское сельское поселение.
 Головинское — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Головинское — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Головинское — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Головинское — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Головинское — деревня в Ярославском районе Ярославской области, Левцовский сельский округ.
 Головинское — деревня в Ярославском районе Ярославской области, Пестрецовский сельский округ.

См. также 
 Головинское сельское поселение
 Головинское шоссе
 Головинский район
 Головин
 Головина
 Головинка
 Головино
 Головинская
 Головинский